

Musica 
 Awakening – album di Narada Michael Walden del 1979
 Awakening – album dei Narnia del 1998
 Awakening – singolo dei Rank 1 del 2002
 Awakening – album di Marko Lackner del 2005
 Awakening – singolo degli Switchfoot del 2007, dall'album Oh! Gravity.
 Awakening – album di Gabriele Coen del 2010
 Awakening – album dei Blessthefall del 2011
 Awakening – singolo degli Yellowcard del 2012, dall'album Southern Air
 Awakening – album di Jackie Evancho del 2014
 Awakening – album di Sebalter del 2017

Televisione 
 Awakening – regia di David Von Ancken (2011)

Pagine correlate 
 The Awakening